Cikembar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikembar, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cikembar, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar